Doubravice bezeichnet in Tschechien:

 Gemeinde Doubravice nad Svitavou im Okres Blansko,
 Gemeinde Doubravice u Dvora Králové im Okres Trutnov,
 Gemeinde Doubravice u Nedabyle im Okres České Budějovice,
 Gemeinde Doubravice u Strakonic im Okres Strakonice,
 Doubravice, Ortsteil von Homole u Panny, Okres Ústí nad Labem
 Doubravice, Ortsteil von Hrubá Skála, Okres Semily
 Doubravice, Ortsteil von Katusice, Okres Mladá Boleslav
 Doubravice, Ortsteil von Leština, Okres Chrudim
 Doubravice, Ortsteil von Moravičany, Okres Šumperk,
 Doubravice, Ortsteil von Nahořany nad Metují, Okres Náchod
 Doubravice, Ortsteil von Nečtiny, Okres Plzeň-sever
 Doubravice, Ortsteil von Pardubice, Okres Pardubice
 Doubravice, Ortsteil von Sedlčany, Okres Příbram
 Doubravice, Ortsteil von Železnice, Okres Jičín
 Doubravice 1.díl, Ortsteil von Přestavlky u Čerčan, Okres Benešov
 Doubravice 2.díl, Ortsteil von Vranov u Čerčan, Okres Benešov
 Doubravice u České Skalice, Ortsteil von Rychnovek, Okres Náchod, 
 Doubravice u Volyně, Ortsteil  von Čestice im Okres Strakonice, 
 Doubravice, Ansiedlung von Hulín, Okres Kroměříž
 Doubravice, Ansiedlung von Modletice, Okres Praha-východ
 Doubravice, Ansiedlung von Teplice, Okres Teplice
 Doubravice I, Ansiedlung von Doubravice u Dvora Králové, Okres Trutnov,
 Doubravice II, Ansiedlung von Doubravice u Dvora Králové, Okres Trutnov
 Česká Doubravice, Ortsteil von Manětín, Okres Plzeň-sever

Siehe auch:
 Dubravica